Hutten zum Stolzenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Christoph von Hutten zum Stolzenberg (1706–1770), deutscher Geistlicher, Fürstbischof von Speyer und Kardinal
 Philipp Wilhelm von Hutten zum Stolzenberg (1701–1757), deutscher Kanoniker